Malay, commune de Saône-et-Loire, en France
Malay-le-Grand, commune de l'Yonne, en France
 Malay, commune des Philippines